Garnisonssjukhuset kan syfta på:

 Garnisonssjukhuset i Boden – ett tidigare militärsjukhus inom svenska armén åren 1911–1957
 Garnisonssjukhuset i Eksjö – ett tidigare militärsjukhus inom svenska armén åren 1923–1958
 Garnisonssjukhuset i Göteborg – ett tidigare militärt sjukhus för Kungliga Göta artilleriregemente i Göteborg
 Garnisonssjukhuset i Karlsborg – ett tidigare militärsjukhus inom svenska armén åren 1878–1960
 Garnisonssjukhuset i Linköping – ett tidigare militärsjukhus inom svenska armén åren 1823–1949
 Garnisonssjukhuset i Skövde – ett tidigare militärsjukhus inom svenska armén åren 1908–1955
 Garnisonssjukhuset i Sollefteå – ett tidigare ett militärsjukhus inom svenska armén åren 1902–1961
 Garnisonssjukhuset i Stockholm – ett tidigare militärsjukhus inom svenska armén åren 1902–1961
 Garnisonssjukhuset i Köpenhamn – ett tidigare militärsjukhus i Köpenhamn åren 1815–1928